Агена или Аджена ():
 Аджена, Кейко (род. 1973) — американская актриса кино.

Ракетно-космическая техника 
 RM-81 Agena — американский разгонный блок, применявшийся в составе ракет-носителей «Атлас-Аджена», «Тор-Аджена», «Торад-Аджена».
 Атлас-Аджена — американская ракета-носитель семейства Атлас.
 Тор-Аджена — американская ракета-носитель из семейства Тор.
 Торад-Аджена — американская ракета-носитель созданная на базе РН семейства «Тор» и «Дельта».

Прочее 
 Бета Центавра, также называемая Агена или Хадар — вторая по яркости звезда в созвездии Центавра.
 Agena — ядро четырёхъядерных процессоров AMD Phenom, базирующееся на архитектуре K10.